Premjer Ligasy 2017 var den 26:e säsongen av Kazakstans högstaliga i fotboll. Astana vann ligan.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–22

Omgång 23–33

Anmärkningslista

Källor
 Officiell hemsida

2017 i Kazakstan
2018 i Kazakstan
Fotbollssäsongen 2017/2018